Valerio Leccardi (ur. 28 maja 1984) – szwajcarski biegacz narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984